Скопин-Шуйский — представители княжеского рода:
 Скопин-Шуйский, Василий Фёдорович (ум. 1595) — русский военный деятель
 Скопин-Шуйский, Михаил Васильевич (1586—1610) — русский государственный и военный деятель Смутного времени, национальный герой времён польско-литовской интервенции.
 Скопин-Шуйский, Фёдор Иванович (ум. 1557) — русский военный деятель, боярин и воевода, сын князя Ивана Васильевича Скопы.